Goerdeler ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Friedrich Goerdeler (1884–1945), deutscher Politiker (DNVP) und Widerstandskämpfer
 Carl D. Goerdeler (1944–2022), deutscher Journalist
 Fritz Goerdeler (1886–1945), deutscher Verwaltungsjurist
 Julius Goerdeler (1844–1928), Amtsrichter und Parlamentarier
 Rainer Goerdeler (* 1941), deutscher Ministerialbeamter
 Reinhard Goerdeler (1922–1996), deutscher Rechtsanwalt und Wirtschaftsprüfer, Gründer von KPMG
 Ulrich Goerdeler (1913–2000), deutscher Politiker (CDU)